W tabeli zostały zestawione gry komputerowe licencjonowane przez firmę Lego.

Przypisy 

Lego
Listy gier komputerowych